Øregaard har flere betydninger:
 Øregaard Museum
 Øregaard Gymnasium